Меттман () — район в Германии. Центр района — город Меттман. Район входит в землю Северный Рейн-Вестфалия. Подчинён административному округу Дюссельдорф. Занимает площадь 407 км². Население — 495,7 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 1218 человек/км². По этому показателю район является одним из самых густонаселённых в Германии.

География

Соседние города и районы 
Территориальными соседями Меттмана являются города окружного подчинения Дуйсбург, Мюльхайм-на-Руре, Эссен, Вупперталь, Золинген, Леверкузен, Кёльн, Дюссельдорф, а также районы Эннепе-Рур, Рейниш-Бергиш и Рейн-Нойс.

Площадь района подразделяется на 10 городских территорий.

Города 
 Ратинген (91 111)
 Фельберт (84 316)
 Лангенфельд (59 115)
 Хильден (55 514)
 Эркрат (46 063)
 Монхайм (42 953)
 Меттман (39 386)
 Хан (29 160)
 Хайлигенхаус (26 703)
 Вюльфрат (21 346)

Ссылки 
 www.kreis-mettmann.de Официальная страница

Районы Северного Рейна-Вестфалии
Меттман (район)